Le Premier Cri est le titre de deux films :
 Le Premier Cri, un film de Jaromil Jireš, sorti en 1964
 Le Premier Cri, un film de Gilles de Maistre , sorti en 2007